North Bridge ist der Name folgender Brücken:

 North Bridge (Edinburgh)
 North Bridge (Halifax), über den River Hebble bei Halifax, West Yorkshire, England
 North Bridge (Harrisburg), über den Susquehanna River bei Harrisburg, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Old North Bridge, über den Concord River in Concord, Massachusetts, Vereinigte Staaten

Northbridge steht für:

 Northbridge, ein Computerbauteil
 Northbridge (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 Northbridge (Western Australia), Vergnügungsviertel in Perth, Australien
 Northbridge (Massachusetts), Vorort von Worcester, Massachusetts, Vereinigte Staaten